Dit is de wereldranglijst van februari 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 februari 2000.

Mannen 02